Poljoprivredno gospodarstvo
Životinjska farma, roman Georgea Orwella 
Farma (reality show), reality show